Николай Васильевич Трусов:
 Трусов, Николай Васильевич (1820–1886) — русский архитектор.
 Трусов, Николай Васильевич (род. 1985) — трековый и шоссейный велогонщик.